Calvão (Chaves), een plaats in de Portugese gemeente Chaves
 Calvão (Vagos), een plaats in de Portugese gemeente Vagos